Перещепное — хутор в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Филоновского сельского поселения.

Здесь родился великий летчик Сергей Яковлевич Жуковский.￼

География

Улицы 
 ул. Луговая,
 ул. Мира,
 ул. Садовая,
 пер. Зелёный,
 пер. Школьный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района